Estera − imię żeńskie
 Estera − postać biblijna
 Estera − film biblijny z 1999